Праенисейский язык — праязык, от которого произошли енисейские языки. Никаких письменных памятников праенисейского языка не существует, поэтому язык был восстановлен на основании сравнения достоверно засвидетельствованных енисейских языков. По данным лексикостатистической глоттохронологии, распад праенисейской языковой общности произошёл не позднее начала I тыс. н. э.

Транскрипция 
Письменности у носителей праенисейского языка не было. В науке для записи реконструированных сравнительно-историческим методом праенисейских форм, перед которыми, для обозначения их гипотетичности традиционно ставится астериск (*), используется специальная фономорфологическая транскрипция на базе латинского алфавита с дополнительными диакритическими знаками.

Местоимение 
Каждое праенисейское местоимение, по-видимому, обладало двумя основами — прямой (основой) и косвенной (притяжательной). Это противопоставление хорошо заметно по первому лицу, однако стирается во втором и третьем, поскольку эти две основы часто контаминируют друг с другом, обобщаются и т.д. 
Множественное число личных местоимений образовалось путём добавления суффикса мн. ч. -ŋ: *ʔaƷəŋ 'мы' (кет. ə̄tn, юг. ətn, кот. ajoŋ, ас. ajun, ар. aiŋ, пумп. adɨŋ); *ʔawoŋ 'вы' (кот. auoŋ, ар. aŋ; кет. ə̄kŋ образовано по аналогии с ед. ч.). Форма третьего лица не очень ясна; судя по кетскому buŋ, следовало бы также реконструировать *wVŋ, но подобная форма представлена только в кетско-югском; в аринском мы видим форму itaŋ 'они'. 
В общем праенисейскую систему местоимённых показателей можно условно представлять в следующем виде:

Примечания 

Енисейские языки
Праязыки